Хидари, Адити Рао (род. 1986) — индийская актриса и певица.
 Хидари Дзингоро — легендарный японский художник, скульптор и архитектор.
 Хидари, Сатико (1930—2001) — японская актриса, продюсер и режиссёр.